Prvu hrvatsku kuglačku ligu za žene za sezonu 2005./06. je osvojila ekipa "Zagreba".

Prva liga 

 Izvori:  
 zg-kuglanje.hr, 1. HKL žene 2005./06.  
  zg-kuglanje.hr, ljestvica  
 kuglacki-savez-os.hr, 1. HL žene 2005./06.  
 kuglacki-savez-os.hr, 18. kolo

Druga liga

Centar 

 Izvori:  
 zg-kuglanje.hr, 2. HKLC - žene  
 zg-kuglanje.hr, ljestvica

Istok 

 Izvori:  
 kuglacki-savez-os.hr

Zapad / Jug 

 Izvori:  
 Nikola Majnarić stranice, 14. kolo i ljestvica

Kvalifikacije za 1. ligu 
Igrano turnirski 22. i 29. travnja te 6. svibnja 2006. u Đakovu, Sisku i Šibeniku 

 Izvori:  
 zg-kuglanje.hr

Ostale lige

Unutrašnje poveznice 
 Prva hrvatska kuglačka liga za žene

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 zg-kuglanje.hr, 1. liga za žene 2005./06., pristupljeno 7. veljače 2014.
  

2005-06